Richarz ist der Familienname folgender Personen:

 Everhard Richarz (1904–1941), deutscher römisch-katholischer Geistlicher und Märtyrer

 Friedrich-Albert Richarz (1923–2010), deutscher Admiralarzt
 Hermann Richarz (1907–1985), deutscher katholischer Priester, Gegner des Nationalsozialismus
 Jan Richarz (* 1981), deutscher Bauhistoriker und Aachener Dombaumeister
 Irmintraut Richarz (1927–2012), deutsche Haushaltswissenschaftlerin
 Klaus Richarz (* 1948), deutscher Zoologe und Autor
 Monika Richarz (* 1937), deutsche Historikerin
 Peter von Richarz (1783–1855), deutscher Theologe, Bischof von Speyer und Augsburg

Siehe auch:

 Richartz
 Richards
 Richerz